

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Kozin – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Lubiszyn
 Kozin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krasne
 Kozin – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka
 Kozin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko

Miejscowości w Bośni i Hercegowinie 
 Kozin – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w gminie Sanski Most

Miejscowości na Ukrainie 
 Kozin – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim
 Kozin – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim
 Kozin –  wieś na Ukrainie, rejonie mironowskim, w obwodzie kijowskim

Zobacz też 
 Kozyn